Pour le plaisir (album)
 Pour le plaisir (émission de télévision)
 Pour le plaisir (film)